Manzanilla buena puede referirse a:
 el nombre común de la planta Artemisia alba;
 el nombre común de la planta Chamaemelum nobile; 0
 el nombre común de la planta '''''Matricaria recutita.